Czechy – osada w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa
 Huta Szkła "Czechy" S.A
 Przystanek kolejowy Huta Czechy